Рома́н Багдаса́рович Григоря́н (14 сентября 1982, Москва) — российский и армянский футболист, полузащитник.

Карьера 
Карьеру начал в московском «Торпедо-ЗИЛ», однако там находился в дубле, так и не сыграв за главную команду ни одного матча. Летом 2001 года перешёл в клуб Второго дивизиона подольский «Витязь». Дебют Григоряна на профессиональном уровне состоялся 12 августа, когда он вышел в стартовом составе на матч со «Спартаком» Луховицы, на 58-й минуте был заменён на Ефима Ломкова. За полгода, проведённых в команде, сыграл в десяти встречах.

Следующий год начал в другой подмосковной команде — «Коломне», сохранившей прописку во втором дивизионе, несмотря на занятое годом ранее предпоследнее место в турнире. Сыграть первый матч в новом клубе ему довелось лишь 5 августа и вновь с луховицким «Спартаком». На этот раз Григорян сыграл все 90 минут, однако его команда уступила 0:1. 20 августа открыл счёт своим голам в профессиональной карьере. На 33-й минуте матча против «Локомотива» Лиски отправил мяч в ворота голкипера гостей Руслана Аблаева. Этот гол оказался единственным в 18 матчах за «Коломну». По итогам сезона команда заняла 18-ю строчку в турнирной таблице, позволявшую и в следующем сезоне выступать во Втором дивизионе, однако лишилась профессионального статуса.

Сезон 2003 года Григорян провёл в любительской лиге, выступая за воссозданную команду «Торпедо-ЗИЛ». Затем выступал в столичном «Титане». В начале 2005 года вернулся в подольский «Витязь», но на этот раз в роли игрока основного состава. Клуб успешно начал сезон, довольно уверенно обыгрывая соперника. Григорян регулярно появлялся на поле, иногда забивая голы. Первый мяч он провёл в игре с лискинским «Локомотивом», а в игре с клубом «Локомотив-М» отметился дублем. «Витязь» завершил сезон на третьем месте, что не давало права на повышение в классе.

В начале 2006 года отправился в новокузнецкий «Металлург-Кузбасс», также представлявший второй дивизион, но выступавший в зоне «Восток». В гостевом матче 3-го тура первенства с иркутской «Звездой» Григорян на 67-й минуте срезал мяч в сетку собственных ворот, тем самым сравняв счёт и позволив хозяевам уйти от поражения. В 33 встречах он девять раз забивал мячи. По результатам года «Металлург» финишировал вторым, но в связи с тем, что тольяттинская «Лада» не прошла лицензирование в ПФЛ, занял её место в первом дивизионе.

Перед началом сезона 2007 года Григорян вместе с Сергеем Анохиным и Владимиром Коротковым покинул Новокузнецк и в третий раз подписал контракт с «Витязем». В первенстве страны подольчане уверенно заняли первую строчку, на 10 очков опередив ближайшего конкурента — «Металлург» Липецк. Григорян регулярно выходил в стартовом составе, приняв участие в 29 встречах. В пятом туре с серпуховской «Звездой», дважды отличился, оба раза реализовав пенальти. К окончанию соревнований забил 15 мячей, что позволило ему занять второе место в списке бомбардиров. Как победитель зоны «Центр» «Витязь» в ноябре 2007 года принимал участие в Кубке ПФЛ, проходившем на стадионе «Лужники». Одержав три победы и сыграв одну ничью, «Витязь» стал победителем турнира. Григорян же отметился на турнире четырьмя голами, уступив лишь своему одноклубнику Сергею Анохину, и был назван ПФЛ лучшим полузащитником турнира.

В первом дивизионе «Витязь» сумел закрепиться в середине таблицы, заняв 11-е место два года подряд: 2008 и 2009. Григорян впервые в рамках первенства вышел на поле 27 марта 2008 года в игре первого тура с «Балтикой». Дебютный же мяч забил в ворота «КАМАЗа», защищаемые Платоном Захарчуком. Всего за два года выступлений в Первом дивизионе забил 28 мячей.

В конце 2009 года руководство «Витязя» из-за финансовых проблем приняло решение отказаться от участия в первом дивизионе, и Григорян на правах свободного агента перешёл в ярославский «Шинник», подписав с ним контракт на два года. Дебютный матч за ярославцев провёл 7 апреля в рамках матча 3-го тура с «Жемчужиной-Сочи», а 13 мая забил мяч Валерию Чижову, защищавшему ворота курского «Авангарда». Этот мяч стал первым из трёх, забитых Григоряном в сезоне. В следующем году «Шинник» взял старт в только созданной Футбольной национальной лиге. В 20 матчах за клуб Григорян забил 8 мячей и отдал 5 результативных передач, став лучшим бомбардиром команды.

17 августа 2011 года Григорян подписал с самарскими «Крыльями Советов» контракт, рассчитанный на три года. Через три дня состоялся его дебют в российской Премьер-лиге. В матче 21-го тура против «Зенита» главный тренер Андрей Кобелев выпустил его во втором тайме на поле вместо Антона Бобра. Свой дебютный гол за «Крылья Советов» забил 17 сентября, выйдя на замену в матче против саранской «Мордовии». Этот гол стал победным для «Крыльев» в том матче, который завершился со счётом 3:2. В июне 2013 года покинул клуб.

Следом, после короткого периода в «Нефтехимике», перешёл в «Тамбов», где за короткое время сумел стать ведущим игроком, а впоследствии и лучшим бомбардиром клуба в его истории, немало поспособствовал завоеванию бронзовых медалей в зоне «Центр» ПФЛ сезона 2014\15.

С 2016 года — игрок «Торпедо» (Армавир). В 2017 году вернулся в «Тамбов», по окончании сезона 2016/17 покинул команду.

Достижения

Командные 
 Победитель зоны «Центр» Второго дивизиона: 2007
 Обладатель Кубка ПФЛ: 2007
 Обладатель Кубка ПФЛ «Надежда»: 2005

Индивидуальные 
 Лучший полузащитник Кубка ПФЛ: 2007
 Лучший бомбардир, лучший полузащитник и лучший игрок Кубка ПФЛ «Надежда»: 2005

Примечания

Ссылки 
 Профиль на официальном сайте «Крыльев Советов» 

Футболисты России
Футболисты Армении
Игроки ФК «Москва»
Игроки ФК «Витязь» Подольск
Игроки ФК «Коломна»
Игроки ФК «Титан» Клин
Игроки ФК «Новокузнецк»
Игроки ФК «Шинник»
Игроки ФК «Крылья Советов»
Игроки ФК «Нефтехимик» Нижнекамск
Игроки ФК «Тамбов»
Игроки ФК «Армавир» Россия